WH — так обозначается дополнительное программное обеспечение в играх, позволяющее видеть противников сквозь стены (Wall Hack)
 Wh — диграф, используемый в английском языке
 WH — версия текста Нового Завета на оригинальном диалекте койне древнегреческого языка, опубликованная в 1881 году двумя профессорами Кембриджа Бруком Фоссом Уэсткоттом (1825–1901) и Фентоном Джоном Энтони Хортом (1828–1892)
 Wh — так на английском языке иногда может обозначаться ватт-час